Krzywa Góra peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Krzywa Góra, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Krzywa Góra, un village de la voïvodie d'Opole.